Добрянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Добрянська сільська рада — Закарпатська область, Тячівський район
 Добрянська сільська рада — Кіровоградська область, Вільшанський район
 Добрянська сільська рада — Львівська область, Городоцький район
 Добрянська сільська рада — Львівська область, Стрийський район
 Добрянська сільська рада — Сумська область, Великописарівський район
 Добрянська сільська рада — Черкаська область, Маньківський район

Див. також 
 Добрянська селищна рада
 Добрянська волость